Таи́сия Семёновна Кали́нченко (род. 4 декабря , Дивное, Апанасенковский район, Ставропольский край, РСФСР, СССР) — советская и российская певица, актриса, музыкальный педагог, доцент кафедры музыкального воспитания Российского государственного института сценических искусств. Заслуженная артистка РСФСР (1988).

Биография 
В 1969 году переехала в Ленинград. В 1975 году окончила Ленинградскую государственную консерваторию имени  по классу вокала. В 1973—1995 годах работала солисткой Ленконцерта.

Лауреат всесоюзных конкурсов советской (1973) и комсомольской песни (1977), дипломант V Международного конкурса «Красная гвоздика» в Сочи (1975). Дважды участвовала во Всесоюзном фестивале эстрадной песни «Песня года» (1973, 1974 — в сопровождении Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения).

Впервые исполнила вокально-симфоническую поэму Валерия Гаврилина на стихи Альбины Шульгиной «Военные письма» (совместно с Эдуардом Хилем), детский цикл песен Сергея Слонимского на стихи Даниила Хармса, песни  — «Золушка» Игоря Цветкова на стихи Ильи Резника, «Алый парус надежды» Владислава Кладницкого на стихи Людмилы Щипахиной, «Крестики-нолики» Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского и другие известные эстрадные произведения 1970-х годов. Исполняла закадровые песни в детских и музыкальных фильмах «Мой добрый папа» (1970), «Чудак из пятого „Б“» (1972), «А вы любили когда-нибудь?» (1973), «Лев Гурыч Синичкин» (1974), «Всё решает мгновение» (1978).

В 1975 году снялась в главной роли Лены Огородниковой в телевизионном фильме Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь…».

В 1986 году приезжала в Афганистан с концертами в воинских частях, выступала в Панджшере.

В 1990-х годах после развала Ленконцерта участвовала в концертах по линии общества «Знание», которое, однако, также пришло в упадок. Некоторое время пела романсы в ресторане, затем выступала в Театре эстрады; перешла в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства преподавателем вокала.

Живёт в Санкт-Петербурге. Замужем (муж Владимир Георгиевич — капитан-подводник). Сын Таисии Калинченко Алексей погиб при невыясненных обстоятельствах.

Фильмография

Вокал 
 1970 — Мой добрый папа — песня «Солнце смеётся, солнце смеётся…» (нет в титрах)
 1972 — Чудак из пятого «Б» — «Песенка будущих друзей»
 1973 — А вы любили когда-нибудь? — партии Оли
 1974 — Лев Гурыч Синичкин — партии Лизоньки
 1978 — Всё решает мгновение — песня «Забурлит очень скоро в бассейне вода…» (нет в титрах)

Примечания

Ссылки 
 
 

Интервью
 
 
 

Песни
 
 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории